Arraya ist der Familienname von

 Laura Arraya (* 1964), peruanische Tennisspielerin
 Pablo Arraya (* 1961), peruanischer Tennisspieler
 Vicente Arraya (1922–1992), bolivianischer Fußballspieler (Torwart)

Arraya ist auch der Name von geographischen Objekten:
 Arraya de Oca, Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos
 Arraya-Maestu (baskisch: Arraia-Maeztu), Gemeinde in der spanischen Provinz Álava

 Arraya Tower (auch: Arraya 2), 300 Meter hoher Wolkenkratzer im Emirat Kuwait

Siehe auch:
 Araya